

Afkortingen 
 Gbp = 109 gigabasenpaar = 1.000.000.000 basenparen.
 Pond sterling - Great British Pound 
 Gewestelijk Bestemmingsplan - Instrument voor ruimtelijke planning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 Gastric Bypass, een aanpassing van de maag als remedie tegen overgewicht